Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS South Dakota:

  – incrociatore corazzato della classe Pennsylvania, varato nel 1904 e radiato nel 1929
  – nave da battaglia della classe South Dakota, varata nel 1941 e radiata nel 1947
  – sottomarino nucleare d'attacco della classe Virginia, varato nel 2017 e ancora in servizio attivo